Barnard Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barnard Brook (Franklin County, Maine)
 Barnard Brook (Washington County, Maine)
 Barnard Brook (New Hampshire), im Hillsborough County
 Barnard Brook (Addison County, Vermont)
 Barnard Brook (Windsor County, Vermont)